Thünen ist der Name folgender Personen:

 Ditmar von Thünen († 1432), Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Edo Heinrich von Thünen (1808–1873), Rittergutsbesitzer, Reichstagsabgeordneter
 Friedrich von Thünen (1785–1865), deutscher Landwirt und Politiker (MdL)
 Johann Heinrich von Thünen (1783–1850), deutscher Agrar- und Wirtschaftswissenschaftler, Sozialreformer
 Ludeke von Thünen († 1501), Bürgermeister der Hansestadt Lübeck

Siehe auch:
 Johann Heinrich von Thünen-Institut – Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei (vTI)